Paradrina algeriensis är en fjärilsart som beskrevs av Stertz 1915. Paradrina algeriensis ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
algeriensis